Чарльз Грант Аллен (; 1848—1899) — англо-канадский писатель. Убеждённый агностик и социалист, сторонник идей эволюционизма.

Биография 
Родился в семье протестантского священника, эмигранта из Дублина (Ирландия). Его мать была дочерью пятого барона де Лонгёй. Получил хорошее домашнее образование, в возрасте 13 лет вместе с родителями переехал в Соединенные Штаты, а затем во Францию, позже в Соединенное Королевство. Обучался в школе короля Эдуарда в Бирмингеме и в колледже Мёртон в Оксфорде.

После окончания школы Аллен некоторое время учился во Франции. В 1870—1871 годах преподавал в колледже Брайтона. Был профессором Королевского колледжа на Ямайке.

Оставив профессуру, в 1876 году вернулся в Англию, где занялся творчеством, завоевав репутацию своими научными эссе и литературными произведениями в духе Р. Л. Стивенсона.

Умер от рака печени.

Творчество 
В 1884—1899 годах опубликовал около 30 романов, много рассказов и научных эссе.

Первые книги Аллена посвящены научным вопросам, в частности «Physiological Æsthetics» (1877) и «Flowers and Their Pedigrees» (1886). В начале творческой деятельности на него оказали влияние концепция ассоциативной психологии философов Александра Бэна и Герберта Спенсера.

В работе «The Evolution of the Idea of God» (1897), автор пропагандирует теорию неортодоксальной религии.

Аллен — автор трактатов по эстетике — «Physiological Aesthetics» (1877) и «The Colour Sense» (1879). Как эстетик Аллен — сторонник позитивистской, экспериментальной школы.

С 1895 года печатался цикл его художественных романов, посвящённых психологическому анализу любви и брака. В скандальном романе «Женщина, которая осмелилась» писатель впервые изобразил независимую женщину-феминистку, строящую брак на идее материнства, а не замужества, родившую внебрачного ребёнка. Книга стала бестселлером.

Аллен также был одним из зачинателей научно-фантастической литературы. Его роман «Британские варвары» («The British Barbarians», 1895), опубликован примерно в то же время, что и «Машина времени» Г. Уэллса (которая появилась в январе-мае 1895 года), в которой также описывается путешествие во времени, хотя сюжет совсем другой. Рассказ Аллена «Катастрофа в долине Темзы» («The Thames Valley Catastrophe») был опубликован в журнале «Strand Magazine» в 1901 году, в нём автор описывает разрушение Лондона в результате внезапного и массивного извержения вулкана .

За свою литературную жизнь Аллен написал два романа под женскими псевдонимами. Один из них, короткий роман «Типичная девушка» («The Type-writer Girl»), под именем Оливы Пратт Рейнер.

Избранные произведения 

 Strange Stories, 1884, рассказы
 For Mamie’s Sake, 1886
 In All Shades, 1886
 The Beckoning Hand, and Other Stories, 1887, рассказы
 The Devil’s Die, 1888
 This Mortal Coil, 1888
 Dr Palliser’s Patient, 1889
 The Tents of Shem, 1889
 Dumaresq’s Daughter, 1891
 What’s Bred in the Bone, 1891
 The Duchess of Powysland, 1892
 Blood Royal, 1893
 Ivan Greet’s Masterpiece, and Other Stories, 1893, рассказы
 The Scallywag, 1893
 An Army Doctor’s Romance, 1894
 At Market Value, 1894
 The British Barbarians, 1895
 The Woman Who Did, 1895
 Moorland Idylls, 1896
 A Splendid Sin, 1896
 An African Millionaire, 1897, рассказы
 The Type-Writer Girl, 1897
 The Incidental Bishop, 1898
 Linnet, 1898
 Miss Cayley’s Adventures, 1899
 Twelve Tales, 1899, рассказы
 Hilda Wade, Hospital Nurse, 1900, рассказы
 Sir Theodore’s Guest, and Other Stories, 1902, рассказы
 Under Sealed Orders, 1895

Ссылки 
  Grant Allen
 Аллен, Грант
 Книги Г. Аллена

Английские писатели XIX века
Писатели-фантасты Великобритании
Писатели-фантасты Канады
Популяризаторы науки
Авторы научно-популярной литературы
Эссеисты Великобритании
Эссеисты Канады
Персоналии:Агностицизм
Умершие от рака печени
Социалисты Канады
Социалисты Великобритании
Выпускники Мертон-колледжа